Il singolare del Canada Masters 2008 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Novak Đoković era il detentore del titolo, ma ha perso nei quarti contro Andy Murray.

Rafael Nadal ha battuto in finale 6–3, 6–2, Nicolas Kiefer.

Teste di serie
Le prime 8 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

  Roger Federer (secondo turno)
  Rafael Nadal (campione)
  Novak Đoković (quarti)
  Nikolaj Davydenko  (terzo turno)
  David Ferrer (terzo turno)
  Andy Roddick (terzo turno)
  James Blake (quarti)
  Andy Murray (semifinali)

  Stanislas Wawrinka (terzo turno)
  Richard Gasquet (quarti)
  Radek Štěpánek (primo turno)
  Tommy Robredo (secondo turno)
  Fernando Verdasco (secondo turno)
  Fernando González (secondo turno)
  Michail Južnyj (secondo turno)
  Tomáš Berdych (secondo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte Alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Canada Masters 2008
ATP Tour 2008